Montanhense – abitanti di Montanha
Montanhense – abitanti di Montanhas